Peach kan syfta på:
Peach (musikgrupp) – ett metalband från England 
Prinsessan Peach – från Mario-Lista över Mario-spelspelen